Mood – gruppo musicale statunitense
 Mood – album di Mattia Cigalini del 2008
 Mood – mixtape di Jacquees del 2016
 Mood – singolo di 24kGoldn del 2020
 Mood – album di Nayt del 2020
 Mood – singolo di Rita Ora e Imanbek del 2021
 Mood – serie televisiva inglese del 2022